Нагибино — название населённых пунктов в России:

 Нагибино — посёлок в Опаринском районе Кировской области.
 Нагибино — село в Тюкалинском районе Омской области.